NVG steht als Abkürzung für:
 NVG Card, Speichermedium für Spiele der PS Vita
 Nahverkehr Göttingen GmbH
 Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH
 Nahverkehrsgesellschaft Kreis Gütersloh mbH
 Nassauische Verkehrs-Gesellschaft mbH
 Neunkircher Verkehrs-AG
 Nichtverbrauchsgüter, siehe Nachschub
 Niedersächsische Verfrachtungsgesellschaft mbH, gehört zu HGK Shipping
 Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
 night vision goggles, englisch für Nachtsichtbrille 
 Nordsee Versorgungsschiffahrt GmbH

NVG